Белью — фамилия:

 Тони Белью (Беллью) — британский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.
 Эдриан Белью (Белу́) — американский гитарист и вокалист (иногда также барабанщик, пианист и бас-гитарист).